Lukavac (Bosnië en Herzegovina), een gemeente in het kanton Tuzla in Bosnië en Herzegovina
Lukavac (Slatina), een plaats in de gemeente Slatina in de Kroatische provincie Virovitica-Podravina
Lukavac (Valjevo), een plaats in de Servische gemeente Valjevo